Lugovi est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Lugovi, un village situé dans la municipalité de Maglaj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Lugovi, un village situé dans la municipalité de Šamac et dans la République serbe de Bosnie ;
Lugovi, un village situé dans la municipalité de Teslić et dans la République serbe de Bosnie ;
au Monténégro
Lugovi, un village situé dans la municipalité de Pljevlja.